Maraton w Sztokholmie – maratoński bieg uliczny rozgrywany co roku na ulicach Sztokholmu, w Szwecji. Pierwsza edycja maratonu w Sztokholmie odbyła się 4 sierpnia 1979 roku. Od początku w zawodach uczestniczyli zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Impreza odbywa się każdego roku w maju lub czerwcu, z wyjątkiem pierwszych trzech edycji które rozegrano w sierpniu.

Lista zwycięzców 
Lista zwycięzców maratonu w Sztokholmie:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa maratonu

Lekkoatletyka w Szwecji
Sztokholm
Sport w Sztokholmie